Abbacadabra est un mot-valise formé par ABBA et Abracadabra.

Abbacadabra peut désigner :
 Abbacadabra, un conte musical pour enfant d'Alain Boublil, créé pour la télévision en 1983, sur des musiques du groupe suédois ABBA ;
 Abbacadabra, un groupe de musique britannique des années 1990, qui a repris des chansons du groupe suédois ABBA, et organisé des shows en jouant sur la nostalgie.

Mot-valise